

Persone 
 Aloisia de Luna (1553-1620) – nobildonna italiana
 Álvaro de Luna (1390-1453) – politico spagnolo
 Antipapa Benedetto XIII (1328-1423) – cardinale aragonese, che venne eletto papa da una parte del collegio cardinalizio nel 1394
 Antonio de Luna (1406-1464) – conte di Caltabellotta raccolse una vastissima eredità, insieme all'odio dei Perollo
 Artale de Luna (...–1412) – feudatario siciliano
 Ernesto Segura de Luna (1922-2008) – dirigente sportivo e avvocato spagnolo
 Federico de Luna (1400/1403-1438) – conte di Luna, Signore di Segorbe e Ejérica
 Giovanni de Luna (1563-1592) – nobile spagnolo
 Giovanni Vincenzo de Luna (...–1547) – conte di Caltabellotta e di Sclafani, stratigoto di Messina nel 1514-16, presidente del regno dal 1516 al 1517
 Inigo Lopez de Mendoza y Manrique de Luna (...–1591) – nobile spagnolo
 Isidoro Sánchez de Luna (1705-1786) – arcivescovo cattolico italiano
 Juan de Luna (1575-1645) – scrittore spagnolo
 Maria de Luna (1358-1406) – regina consorte della corona d'Aragona dal 1396 e contessa d'Empúries dal 1402 alla sua morte
 Maria Enriquez de Luna (1474/1475-1539) – nobildonna del casato di Enriquez e cugina di Ferdinando II d'Aragona 
 Martino I di Sicilia (1374-1409) – re consorte di Sicilia (o di Trinacria) dal 1392 al 1401 e re di Sicilia dal 1401 al 1409
 Pedro Martinez de Luna (...–1368) – nobile e condottiero spagnolo
 Pietro de Luna (1450-1492) – arcivescovo cattolico italiano
 Pietro de Luna (1520-1575) – primo duca di Bivona, 10º Conte di Caltabellotta, Conte di Calatafimi e Sclafani, e Barone di Caltavuturo
 Sigismondo I de Luna (1447-1480) – nobile italiano
 Sigismondo II de Luna (...–1530) – nobile siciliano
 Tristan de Luna y Arellano (1519-1571) – conquistatore spagnolo del XVI secolo

Storia di famiglia 
 De Luna d'Aragona – antica casata dell'alta nobiltà spagnola, «una delle otto grandi casate del Regno d'Aragona», imparentatasi più volte con i sovrani di quel reame

Pagine correlate 
 Giovanni de Luna